De provincie West-Vlaanderen vormt sinds 2003 een kieskring voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en sinds 2004 ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Geschiedenis 
De kieskring werd in 2003 gemaakt door het samenvoegen van de arrondissementele kieskringen Brugge, Kortrijk-Roeselare-Tielt en Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende. De kieskring is in gebruik voor zowel de federale, als de Vlaamse verkiezingen. De kieskring bestaat uit 64 gemeenten die onder verdeeld zijn in vier kiesarrondissementen, met name Brugge, Kortrijk-Ieper, Oostende-Veurne-Diksmuide en Roeselare-Tielt, zeven provinciedistricten en 26 kieskantons. Voor het Vlaams Parlement verkiezen de inwoners van de provincie 22 van de 124 leden, voor de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn dit er 16 van de 150 leden.

Structuur

Resultaten

Provincieraad

Provincieraadsverkiezingen sinds 1961
 (*)1961: LIBERAL DISSID (0,53%), ONAFH / INDEP (0,12%) / 1965: Anderen (0,17%) / 1971: Anderen (0,41%) / 1974: Anderen (0,19%) / 1981: Anderen (2,79%) / 1985: VL (0,26%) / 1991: SENIOR (0,32%), OTANB (0,32%), B.E.B. (0,22%) / 1994: DEMO (0,39%), GEBE (0,24%), VVP (0,19%), LIEFDE (0,18%), AOV (0,1%) / 2000: V.N.P. (0,27%), Z.O.O.Z. (0,1%) /  2006: Anderen (0,70%) / 2012: VCD (0,1%) / 2018: OK (0,3%), BASS-MASS Westhouk (0,1%), VITAL (0,1%) / 

(**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Vlaams Parlement 
Voor het Vlaams Parlement verkiezen inwoners van de provincie 22 van de 124 leden. De kieskring werd in 2004 gemaakt door het samenvoegen van de arrondissementele kieskringen Brugge, Kortrijk-Roeselare-Tielt en Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende.

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale verkiezingen 
Tot en met 1991 werden de federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van kiesarrondissementen, voor de provincie West-Vlaanderen waren dit Brugge, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Veurne, Diksmuide en Oostende. Vanaf 1995 werd sterker gebundeld: naast Kiesarrondissement Brugge ook Kortrijk-Ieper, Roeselare-Tielt en Oostende-Veurne-Diksmuide. Vanaf 2003 werden de Federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van de provincie. Daartoe werden provinciale kieskringen ingericht. De volgende tabel geeft een totaaloverzicht voor de ganse provincie, waaraan 16 zetels worden toegewezen.

Kamerverkiezingen sinds 1968 
 (*)1971: DPU (0,26%), Rode Leeuw (0,19%) / 1974: VFP-PFU (0,38%), A74 (0,17%) / 1981: BNP (0,33%) / 1985: GROEN (0,59%), ZOMAAR (0,23%), VVP (0,1%) / 1991: O.a.t.n.b. (0,33%), B.E.B. (0,14%) / 1995: VVP (0,2%), W.O.W. (0,85%), N.W.P. (0,18%) / 1999: PNPb (0,33%) / 2003: VITAL (0,17%), Lib.Appèl (0,46%), Veilig Blauw (0,3%), Omnium (0,2%) /  2007: CAP (0,30%), B.U.B. (0,24%), VITAL (0,22%) / 2010: LSP (0,18%) / 2014: B.U.B. (0,21%) / 

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Kieskring
West-Vlaanderen